Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a svájci Roger Federer, aki ezúttal már a második körben kiesett az ukrán Szerhij Sztahovszkijjal szemben. A tornagyőzelmet Andy Murray szerezte meg, miután a fináléban 6–4, 7–5, 6–4-re felülmúlta a világelső Novak Đokovićot.

Az ötödik helyen kiemelt Rafael Nadal az első körben vereséget szenvedett Steve Darcisszal szemben. Először fordult elő a spanyol játékossal, hogy már az első fordulóban elbúcsúzott egy Grand Slam-tornától.

Kiemeltek
{{oszloplista|2|
 Novak Đoković ''(döntő)
 Andy Murray (győztes)
 Roger Federer (második kör)
 David Ferrer (negyeddöntő)
 Rafael Nadal (első kör)
 Jo-Wilfried Tsonga (második kör, feladta)
 Tomáš Berdych (negyeddöntő)
 Juan Martín del Potro (elődöntő)
 Richard Gasquet (harmadik kör)
 Marin Čilić (második kör, visszalépett)
 Stanislas Wawrinka (első kör)
 Nisikori Kei (harmadik kör)
 Tommy Haas (negyedik kör)
 Janko Tipsarević (első kör)
 Nicolás Almagro (harmadik kör)
 Philipp Kohlschreiber (első kör, feladta)
 Miloš Raonić (második kör)
 John Isner (második kör, feladta)
 Gilles Simon (első kör)
 Mihail Juzsnij (negyedik kör)
 Sam Querrey (első kör)
 Juan Mónaco (harmadik kör)
 Andreas Seppi (negyedik kör)
 Jerzy Janowicz (elődöntő)
 Benoît Paire (harmadik kör)
 Olekszandr Dolhopolov (harmadik kör)
 Kevin Anderson (harmadik kör)
 Jérémy Chardy (harmadik kör)
 Grigor Dimitrov (második kör)
 Fabio Fognini (első kör)
 Julien Benneteau (második kör)
 Tommy Robredo (harmadik kör)
}}

Főtábla

Döntők

Felső ág
Első szakasz

Második szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Richard Gasquet
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Marcel Granollers
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Andreas Haider-Maurer
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Szoeda Gó
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= James Blake
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Thiemo de Bakker
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Bernard Tomic
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= S Querrey
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Kevin Anderson
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= Olivier Rochus
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Philipp Petzschner
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=0
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Michał Przysiężny
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Daniel Brands
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=1
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Martin Kližan
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Tomáš Berdych
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Richard Gasquet
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=65
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Szoeda Gó
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= James Blake
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Bernard Tomic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= Kevin Anderson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Daniel Brands
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Tomáš Berdych
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= Richard Gasquet
| RD3-score01-1=67
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Bernard Tomic
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=5
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Tomáš Berdych
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=7
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Bernard Tomic
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=4
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5=
}}

Harmadik szakasz

| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01= Andreas Seppi
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=62
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Alsó ág
Ötödik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Rafael Nadal
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=68
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Steve Darcis
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Łukasz Kubot
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Igor Andrejev
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Stéphane Robert
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Alejandro Falla
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Adrian Ungur
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Benoît Paire
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= John Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Jevgenyij Donszkoj
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=63
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Pablo Andújar
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Adrian Mannarino
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Dustin Brown
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Lleyton Hewitt
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= Stanislas Wawrinka
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Steve Darcis
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Łukasz Kubot
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Stéphane Robert
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Benoît Paire
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= John Isner
| RD2-score05-1=1r
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Dustin Brown
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=63
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Lleyton Hewitt
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=7
| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Łukasz Kubot
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= Benoît Paire
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

Hatodik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Nicolás Almagro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Jürgen Zopp
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=62
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Marinko Matosevic
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Guillaume Rufin
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Radek Štěpánek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Matt Reid
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Kyle Edmund
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Jerzy Janowicz
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Fabio Fognini
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Jürgen Melzer
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Julian Reister
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7
| RD1-score11-4=64
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Lukáš Rosol
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=65
| RD1-score12-4=7
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Szerhij Sztahovszkij
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Victor Hănescu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Roger Federer| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Nicolás Almagro
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=66
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Guillaume Rufin
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Radek Štěpánek
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= Jerzy Janowicz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Jürgen Melzer
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Julian Reister
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=65
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07={{nowrap| Szerhij Sztahovszkij}}
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=7
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Roger Federer
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=65
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= Nicolás Almagro
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= Jerzy Janowicz
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Jürgen Melzer
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=5
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01= 24
| RD4-team01=

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei (Year=2013 és Gentlemen's Singles választással)
Selejtező eredményei

F1